Karl von Knoerzer ist der Name folgender Personen:

* Karl von Knoerzer (Offizier, 1814) (1814–1889), württembergischer Oberst
 Karl von Knoerzer (Offizier, 1819) (1819–1900), württembergischer General der Infanterie 
 Karl Albert von Knoerzer (1858–1932), württembergischer General der Kavallerie